Richten bezeichnet

 Rechtsprechen, die Tätigkeit des Richters
 Richten (Fertigungsverfahren), eine Bearbeitung metallischer Werkstücke
 Richten (Bauwesen): Messen und Korrigieren der Planheit
 Ausrichten eines Geschützes; siehe Artillerie 
 Richten im Sinne von Hinrichtung
 Richten im Sinne von Anrichten, Herrichten; siehe Gericht (Speise)